Евдокия Урусова:
 Урусова, Евдокия Прокофьевна (1635—1675) — русская княгиня времён царя Алексея Михайловича, противница церковной реформы Патриарха Никона.
 Урусова, Евдокия Юрьевна (1908—1996) — советская актриса, звезда Театра имени Ермоловой.